Le xian de Mashan (马山) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Mashan (麻山) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.
 Mashan dans le xian de Jiangling au Hubei est le site d'une tombe de l'ancien état de Chu au .

Homonymie de toponyme